Droga krajowa B51 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B51 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północ południe od  skrzyżowania z drogą B6 w Brinkum na południe od Bremy w Dolnej Saksonii do granicy z Francją koło Kleinblittersdorf w Saarze